Gao Lijuan puede referirse a las siguientes personas:

 Gao Lijuan (halterófila), halterófila china;
 Gao Lijuan (yudoca), yudoca china.